Солоники () — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии. Входит в состав Солоникского сельсовета.

В селе Солоники проживал известный советский серийный убийца Геннадий Михасевич.

Примечания 

Населённые пункты Полоцкого района